příjmení, mezi jehož nositele patří:

 Berthold Oppenheim (1867–1942) – český rabín
 David Oppenheim (1816–1876) – český rabín
 Jill Arlyn Oppenheim (* 1940) – americká herečka vystupující pod jménem Jill St. John
 Joachim Oppenheim (1832–1891) – český rabín
 Louis Oppenheim (1879–1936) – německý malíř a grafik
 Max von Oppenheim (1860–1946) – německý historik a archeolog
 Méret Oppenheim (1913–1985), v Německu narozená švýcarská surrealistka, fotografka, modelka Man Raye 
 Oppenheimové - německá rodina bankéřů v Berlíně a v Kolíně nad Rýnem 

místopisné jméno

 Oppenheim – město na Rýnu v německé spolkové zemi Porýní-Falc
 Oppenheim – město ve Fulton County ve státě New York

Podobná slova 
 Oppenheimer